The Joke That Failed – film del 1903 diretto da Percy Stow
 The Joke That Failed – film del 1917 diretto da Frank Wilson
 The Joke That Failed – film del 1921 diretto da Norman Ramsay